Homole kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Homole (ort), Södra Böhmen, 
 Homole (berg), Mellersta Böhmen, 
 Homole (kulle), Hradec Králové, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar